Okręty US Navy o nazwie USS  "Davis":
 Pierwszy  był torpedowcem. Zwodowany w 1898, sprzedany na złom w 1920.
 Drugi  był niszczycielem typu Sampson. Zwodowany w 1916, sprzedany w 1934.
 Trzeci  był niszczycielem typu Somers. Zwodowany w 1938, sprzedany w 1947.
 Czwarty  był niszczycielem typu Forrest Sherman. Zwodowany w 1956, wycofany ze służby w 1982.

Zobacz też 

Davis